Fort Saint-André (Villeneuve-lès-Avignon)
 Fort Saint-André (Salins-les-Bains)
 Fort Saint-André (Pays-Bas)

Voir aussi